Луки може бити:

 Луки (Пухов), насељено мјесто у округу Пухов, Тренчински крај, Словачка Република

или
 Бодзјанске Луки, насељено мјесто у округу Коморан, Њитрански крај, Словачка Република
 Потонске Луки, насељено мјесто у округу Дунајска Стреда, Трнавски крај, Словачка Република